

Ликово — село в Польщі в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Ликово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Ликово — присілок, Упоровський район, Тюменська область